La Cadel Evans Great Ocean Road Race 2018 fou la 4a edició de la Cadel Evans Great Ocean Road Race, una cursa ciclista d'un sol dia que es disputà pels voltants de Melbourne el 28 de gener de 2018. Formava part del calendari UCI World Tour 2018.

El vencedor final fou l'australià Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe), que s'imposà a l'esprint a l'italià Elia Viviani (Quick-Step Floors) i el sud-africà Daryl Impey (Mitchelton-Scott).

Equips

Classificació

Referències

Enllaços externs 
 

UCI World Tour 2018
Cadel Evans Great Ocean Road Race